Sveta Marija može značiti:

 Sveta Marija, majka Isusova
 Sveta Marija (općina), općina u Međimurskoj županiji
 Sveta Marija (otočić),  južnom dijelu mljetskog Velikog jezera.